Шостя Анатолій Михайлович — доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Шостя Віталій Костянтинович (* 1942) — український графік-плакатист, професор. Народний художник України.
 Шостя Сергій Дмитрович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища